Angelo Pietro Maffezzoli – calciatore italiano
 Massimo Maffezzoli – allenatore di pallacanestro italiano